Ain – rzeka we Francji,
 Ain – departament Francji,
 Ain (ε Tauri) – gwiazda w konstelacji Byka

Zobacz też